Dreh steht umgangssprachlich für:
 Dreharbeiten im Film
 Einfall, Kunstgriff zum Problemlösen 
 Drehung

Siehe auch:
 Dre
 Drée